Sebacinales är en ordning av svampar. Sebacinales ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Sebacinales